Чумак () — село на Украине, находится в Тельмановском районе Донецкой области. Под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География

Соседние населённые пункты по странам света 
С:  Дерсово

СЗ: Луково, Приморское

СВ: Калинино

З: Сосновское, Украинское, Первомайское

В: Октябрьское

ЮЗ: Красноармейское

ЮВ: Порохня

Ю: Шевченко, Казацкое

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 26 человек.

Общие сведения 
Код КОАТУУ — 1424886403. Почтовый индекс — 87161. Телефонный код — 6279.

Адрес местного совета 
87160, Донецкая область, Тельмановский р-н, с.Свободное, ул.Ленина

Примечания

Ссылки 
 Чумак на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Тельмановского района